Endicott (Nebraska)
 Endicott (Nova York)
 Endicott (Washington)